Le Championnat du Portugal de football 1994-1995 est la  de la compétition qui voit le sacre du FC Porto.

Le meilleur buteur de la saison est le joueur marocain Hassan Nader, qui inscrit 21 buts avec le Sporting Farense.

Classement 

|}

Voir aussi 
 Championnat du Portugal de football D2 1994-1995
 Coupe du Portugal de football 1994-1995

Résultats

Liens externes 
 Portugal 1994-95 sur leballonrond.fr

Championnat du Portugal de football
Football D1
Football D1
Portugal
Portugal